Марихуана (фильм, 1936) — фильм Дуэйна Эспера
 Марихуана (фильм, 1950) — фильм Леона Климовского
 Марихуана (фильм, 1970) — фильм Пьера Коральника
 Марихуана (фильм, 1990) — фильм Ин Су Кима
 Марихуана (фильм, 2006) — фильм Николауса Хильбера